Runda GP3 na torze Red Bull Ring – druga runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2014.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 1

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 10
| Alex Lynn
| 1-18
|align="center"| 18
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Wyścig 2

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 11
| Emil Bernstorff
| 1-18
|align="center"| 17
|-
|align="center"| 12
| Luís Sá Silva
| 1
|align="center"| 1
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP3
2014 w Austrii
2014 w GP3